Чемпионат Европы по футболу среди молодёжи 2011 () стал 18-м чемпионатом Европы по футболу среди молодёжных команд, футбольным турниром для европейских стран, проводимым раз в два года под эгидой УЕФА. С учётом чемпионатов для игроков до 23 лет этот чемпионат — 21-й по счёту. Турнир проводился Данией, он начался с 11 июня и завершился 25 июня 2011 года. В турнире участвовали игроки, родившиеся не раньше 1 января 1988 года.

Кандидатура Дании на право проведение чемпионата была выбрана исполнительным комитетом УЕФА 10 декабря 2008 года в Ньоне. Другим кандидатом был Израиль.

В турнире участвовали 8 команд. Дания автоматически квалифицировалась как страна-организатор. Остальные 7 команд были определены на основе матчей квалификационного раунда, который начался в августе 2009 года.

Стадионы

Отборочный турнир 

В отборочном турнире принимали участие 52 молодёжные сборные. На групповом этапе они были разделены на десять групп, две по шесть и восемь по пять команд. В них команды сыграли друг с другом по одному матчу дома и на выезде. Победители групп, а также четыре лучшие сборные, среди занявших вторые места, прошли в плей-офф, где были поделены на семь пар и провели друг с другом стыковые матчи. Из этих пар семь команд прошли в финальную стадию.

Групповой этап 
Зелёным выделены команды, прошедшие в плей-офф с первого места в своих группах, жёлтым со второго и розовым не прошедшие групповой этап.

Участники

Летние Олимпийские игры 2012 
Чемпионат Европы 2011 года являлся отборочным турниром к летним Олимпийским играм 2012 для европейских стран. На олимпийский турнир попали три сильнейшие команды чемпионата. Поскольку Олимпийские игры проходили в Лондоне, сборная Великобритании, которая была составлена из английских игроков, попала в финальную часть без отборочных матчей как команда, представляющая страну-организатора, поэтому был проведен дополнительный матч между командами, проигравшими в полуфиналах, чтобы определить третью (в дополнение к двум финалистам) европейскую команду, которая приняла участие в олимпийском турнире.

Финальный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф 
Время начало матчей — местное (UTC+2).

Полуфиналы

Дополнительный матч

Финал

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница турнира на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2011
2011
Футбол в Европе в 2011 году
Июнь 2011 года
Спорт в Дании в 2011 году
Международные соревнования по футболу в Дании
Чемпионаты Европы в 2011 году